La Punta de l'Àliga és una muntanya de 585 metres que es troba entre els municipis de la Bisbal de Falset i de Margalef, a la comarca catalana del Priorat.

Referències 

Muntanyes de la Bisbal de Falset
Muntanyes de Margalef